Signed to the Streets 2 — четвертий мікстейп американського репера Lil Durk, виданий 7 липня 2014 р. Наразі реліз має платиновий статус на DatPiff (за критеріями сайту), його безкоштовно завантажили понад 439 тис. разів. Гости: DJ Drama, Дон Кеннон.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Lil Durk